In der Schachweltmeisterschaft 1963 löste Tigran Petrosjan durch einen Wettkampfsieg gegen Michail Botwinnik diesen als Schachweltmeister ab.

Kandidatenturnier 

Petrosjan hatte sich durch einen Sieg beim Kandidatenturnier 1962 Curaçao dafür qualifiziert, den Weltmeister in einem Match herauszufordern. Das Kandidatenturnier wurde mit acht Teilnehmern ausgetragen, von denen Tal und Keres gesetzt waren und sich Fischer, Geller, Petrosjan, Kortschnoi, Filip, Benkő beim Interzonenturnier Stockholm 1962 qualifiziert hatten. Jeder Teilnehmer musste viermal gegen jeden anderen antreten. Petrosjan siegte mit 17,5 Punkten aus 28 Partien vor Keres und Geller mit je 17 Punkten. Die drei Erstplatzierten führten ihre Partien untereinander alle relativ schnell zu Remisen, was nach dem Turnier von Fischer als „unfaire Absprache“ scharf kritisiert wurde.

Weltmeisterschaftskampf 

Der Wettkampf um die Weltmeisterschaft war auf 24 Partien angesetzt. Bei einem Gleichstand nach 24 Partien hätte Botwinnik seinen Weltmeistertitel behalten. Das Match fand von 23. März 1963 bis 20. Mai 1963 in Moskau statt. Schiedsrichter waren Gideon Ståhlberg und Harry Golombek. Als Sekundanten Petrosjans fungierten Isaak Boleslawski und Alexei Suetin.

Botwinnik gewann die erste Partie mit Schwarz, da Petrosjan als Weißer in der Karlsbader Struktur zu passiv spielte und in einen Angriff geriet. Petrosjan glich in der fünften Partie aus und ging in der siebten Partie in Führung. Es folgten sechs Remisen, bis Botwinnik in der vierzehnten Partie ausglich. Unmittelbar danach gewann aber Petrosjan die fünfzehnte Partie und danach noch die achtzehnte und die neunzehnte, wonach Botwinnik keinen Versuch mehr unternahm, das Match noch umzudrehen.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ Schachweltmeisterschaft 1963
! !!01!!02!!03!!04!!05!!06!!07!!08!!09!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!Summe
|-
|align=left|Michail Botwinnik (UdSSR)||style="background:black;color:white"|1||½||style="background:black;color:white"|½||½||style="background:black;color:white"|0||½||style="background:black;color:white"|0||½||style="background:black;color:white"|½||½||style="background:black;color:white"|½||½||style="background:black;color:white"|½||1||style="background:black;color:white"|0||½||style="background:black;color:white"|½||0||style="background:black;color:white"|0||½||style="background:black;color:white"|½||½||9½
|-
|align=left|Tigran Petrosjan (UdSSR)||0||style="background:black;color:white"|½||½||style="background:black;color:white"|½||1||style="background:black;color:white"|½||1||style="background:black;color:white"|½||½||style="background:black;color:white"|½||½||style="background:black;color:white"|½||½||style="background:black;color:white"|0||1||style="background:black;color:white"|½||½||style="background:black;color:white"|1||1||style="background:black;color:white"|½||½||style="background:black;color:white"|½||12½
|}

Partien

1. Partie 

 Petrosjan–Botwinnik 0:1
 Moskau, 23. März 1963
 Nimzowitsch-Indische Verteidigung, E34
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2 d5 5. cxd5 exd5 6. Lg5 h6 7. Lxf6 Dxf6 8. a3 Lxc3+ 9. Dxc3 c6 10. e3 0-0 11. Se2 Te8 12. Sg3 g6 13. f3 h5 14. Le2 Sd7 15. Kf2 h4 16. Sf1 Sf8 17. Sd2 Te7 18. The1 Lf5 19. h3 Tae8 20. Sf1 Se6 21. Dd2 Sg7 22. Tad1 Sh5 23. Tc1 Dd6 24. Tc3 Sg3 25. Kg1 Sh5 26. Ld1 Te6 27. Df2 De7 28. Lb3 g5 29. Ld1 Lg6 30. g4 hxg3 31. Sxg3 Sf4 32. Dh2 c5 33. Dd2 c4 34. La4 b5 35. Lc2 Sxh3+ 36. Kf1 Df6 37. Kg2 Sf4+ 38. exf4 Txe1 39. fxg5 De6 40. f4 Te2+ 0:1

5. Partie 

 Petrosjan–Botwinnik 1:0
 Moskau, 1. April 1963
 Grünfeld-Indische Verteidigung, D94
 1. c4 g6 2. d4 Sf6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. e3 0-0 6. Le2 dxc4 7. Lxc4 c5 8. d5 e6 9. dxe6 Dxd1+ 10. Kxd1 Lxe6 11. Lxe6 fxe6 12. Ke2 Sc6 13. Td1 Tad8 14. Txd8 Txd8 15. Sg5 Te8 16. Sge4 Sxe4 17. Sxe4 b6 18. Tb1 Sb4 19. Ld2 Sd5 20. a4 Tc8 21. b3 Lf8 22. Tc1 Le7 23. b4 c4 24. b5 Kf7 25. Lc3 La3 26. Tc2 Sxc3+ 27. Txc3 Lb4 28. Tc2 Ke7 29. Sd2 c3 30. Se4 La5 31. Kd3 Td8+ 32. Kc4 Td1 33. Sxc3 Th1 34. Se4 Txh2 35. Kd4 Kd7 36. g3 Lb4 37. Ke5 Th5+ 38. Kf6 Le7+ 39. Kg7 e5 40. Tc6 Th1 41. Kf7 Ta1 42. Te6 Ld8 43. Td6+ Kc8 44. Ke8 Lc7 45. Tc6 Td1 46. Sg5 Td8+ 47. Kf7 Td7+ 48. Kg8 1:0

7. Partie 

 Petrosjan–Botwinnik 1:0
 Moskau, 6. April 1963
 Englische Eröffnung, A10
 1. c4 g6 2. Sf3 Lg7 3. Sc3 e5 4. g3 Se7 5. Lg2 0-0 6. d4 exd4 7. Sxd4 Sbc6 8. Sxc6 Sxc6 9. 0-0 d6 10. Ld2 Lg4 11. h3 Le6 12. b3 Dd7 13. Kh2 Tae8 14. Tc1 f5 15. Sd5 Kh8 16. Le3 Lg8 17. Dd2 Sd8 18. Tfd1 Se6 19. Sf4 Sxf4 20. Lxf4 Dc8 21. h4 Te7 22. Lf3 Lf7 23. Da5 Le8 24. c5 d5 25. Ld6 Dd7 26. Lxe7 Dxe7 27. Txd5 f4 28. Dd2 Lc6 29. Td3 Lb5 30. Td4 fxg3+ 31. fxg3 Lxd4 32. Dxd4+ Dg7 33. Dxg7+ Kxg7 34. Tc2 Te8 35. Kg2 Kf6 36. Kf2 Lc6 37. Lxc6 bxc6 38. Tc4 Ke5 39. Ta4 Ta8 40. Ta6 Kd5 41. b4 Kc4 42. a3 Kb5 43. Ta5+ Kc4 44. Ke3 a6 45. Kf4 Kd5 46. Kg5 Te8 47. Txa6 Txe2 48. Ta7 Te5+ 49. Kf4 Te7 50. Tb7 Ke6 51. a4 Kd7 52. Tb8 1:0

14. Partie 

 Botwinnik–Petrosjan 1:0
 Moskau, 24. April 1963
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. cxd5 exd5 5. Lf4 c6 6. e3 Lf5 7. g4 Le6 8. h3 Sf6 9. Ld3 c5 10. Sf3 Sc6 11. Kf1 0-0 12. Kg2 cxd4 13. Sxd4 Sxd4 14. exd4 Sd7 15. Dc2 Sf6 16. f3 Tc8 17. Le5 Ld6 18. Tae1 Lxe5 19. Txe5 g6 20. Df2 Sd7 21. Te2 Sb6 22. The1 Sc4 23. Lxc4 Txc4 24. Td2 Te8 25. Te3 a6 26. b3 Tc6 27. Sa4 b6 28. Sb2 a5 29. Sd3 f6 30. h4 Lf7 31. Txe8+ Lxe8 32. De3 Lf7 33. g5 Le6 34. Sf4 Lf7 35. Sd3 Le6 36. gxf6 Dxf6 37. Dg5 Dxg5+ 38. hxg5 a4 39. bxa4 Tc4 40. a5 bxa5 41. Sc5 Lf5 42. Kg3 a4 43. Kf4 a3 44. Ke5 Tb4 45. Sd3 Tb5 46. Kd6 Kf7 47. Kc6 Lxd3 48. Txd3 Tb2 49. Txa3 Tg2 50. Kxd5 Txg5+ 51. Kc6 h5 52. d5 Tg2 53. d6 Tc2+ 54. Kd7 h4 55. f4 Tf2 56. Kc8 Txf4 57. Ta7+ 1:0

15. Partie 

 Petrosjan–Botwinnik 1:0
 Moskau, 29. April 1963
 Grünfeld-Indische Verteidigung, D81
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Db3 dxc4 5. Dxc4 Lg7 6. e4 0-0 7. Le2 Sc6 8. Sf3 Sd7 9. Le3 Sb6 10. Dc5 Lg4 11. d5 Sd7 12. Da3 Lxf3 13. Lxf3 Sd4 14. 0-0-0 Sxf3 15. gxf3 Sb6 16. Db3 Dd7 17. h4 h5 18. f4 e6 19. dxe6 Dxe6 20. Dxe6 fxe6 21. Thg1 Kh7 22. Sb5 Tf7 23. Sd4 Te8 24. Sf3 Lh6 25. Sg5+ Lxg5 26. Txg5 Sc4 27. Tdg1 Tg8 28. Kc2 b6 29. b3 Sd6 30. f3 Td7 31. T5g2 Tdd8 32. a4 Sf7 33. Lc1 e5 34. Le3 exf4 35. Lxf4 Td7 36. Td2 Txd2+ 37. Kxd2 Td8+ 38. Ke2 c5 39. a5 Td7 40. axb6 axb6 41. Ta1 Kg7 42. Ta6 Tb7 43. Ta8 Kf6 44. Tc8 Se5 45. Ke3 Sd7 46. Tc6+ Kf7 47. e5 Sf8 48. Tf6+ Kg7 49. Ke4 b5 50. Tc6 Kf7 51. Txc5 Se6 52. Td5 Ke7 53. Le3 Tb8 54. Td6 b4 55. Ta6 Tb5 56. Ta7+ Ke8 57. f4 Kf8 58. f5 1:0

18. Partie 

 Botwinnik–Petrosjan 0:1
 Moskau, 8. Mai 1963
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. cxd5 exd5 5. Lf4 c6 6. e3 Lf5 7. g4 Le6 8. h3 Sf6 9. Sf3 Sbd7 10. Ld3 Sb6 11. Dc2 Sc4 12. Kf1 Sd6 13. Sd2 Dc8 14. Kg2 Sd7 15. f3 g6 16. Tac1 Sb6 17. b3 Dd7 18. Se2 Sdc8 19. a4 a5 20. Lg3 Ld6 21. Sf4 Se7 22. Sf1 h5 23. Le2 h4 24. Lh2 g5 25. Sd3 Dc7 26. Dd2 Sd7 27. Lg1 Sg6 28. Lh2 Se7 29. Ld1 b6 30. Kg1 f6 31. e4 Lxh2+ 32. Dxh2 Dxh2+ 33. Txh2 Td8 34. Kf2 Kf7 35. Ke3 The8 36. Td2 Kg7 37. Kf2 dxe4 38. fxe4 Sf8 39. Se1 Sfg6 40. Sg2 Td7 41. Lc2 Lf7 42. Sfe3 c5 43. d5 Se5 44. Tf1 Lg6 45. Ke1 Sc8 46. Tdf2 Tf7 47. Kd2 Sd6 48. Sf5+ Lxf5 49. exf5 c4 50. Tb1 b5 51. b4 c3+ 52. Kxc3 Tc7+ 53. Kd2 Sec4+ 54. Kd1 Sa3 55. Tb2 Sdc4 56. Ta2 axb4 57. axb5 Sxb5 58. Ta6 Sc3+ 59. Kc1 Sxd5 60. La4 Tec8 61. Se1 Sf4 0:1

19. Partie 

 Petrosjan–Botwinnik 1:0
 Moskau, 11. Mai 1963
 Damenindische Verteidigung, E19
 1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb7 5. Lg2 Le7 6. 0-0 0-0 7. d4 Se4 8. Dc2 Sxc3 9. Dxc3 f5 10. b3 Lf6 11. Lb2 d6 12. Tad1 Sd7 13. Se1 Lxg2 14. Sxg2 Lg5 15. Dc2 Lh6 16. e4 f4 17. Se1 De7 18. e5 dxe5 19. dxe5 Tad8 20. De2 Dg5 21. Kg2 a5 22. Sf3 Dh5 23. La3 Tfe8 24. Td4 Sb8 25. Tfd1 Txd4 26. Txd4 fxg3 27. hxg3 Df7 28. De4 g6 29. Db7 Lg7 30. c5 bxc5 31. Lxc5 Sd7 32. Dxc7 Sxe5 33. Dxf7+ Sxf7 34. Ta4 Lc3 35. Tc4 Lf6 36. Lb6 Ta8 37. Ta4 Lc3 38. Ld4 Lb4 39. a3 Ld6 40. b4 Lc7 41. Lc3 Kf8 42. b5 Ke8 43. Tc4 Kd7 44. a4 Tc8 45. Sd2 Sd6 46. Td4 Ke7 47. Td3 Sb7 48. Se4 e5 49. Lb2 Lb6 50. La3+ Ke6 51. Sg5+ Kf5 52. Sxh7 e4 53. g4+ Kf4 54. Td7 Tc7 55. Txc7 Lxc7 56. Sf6 Ld8 57. Sd7 Kxg4 58. b6 Lg5 59. Sc5 Sxc5 60. Lxc5 Lf4 61. b7 Lb8 62. Le3 g5 63. Ld2 Kf5 64. Kh3 Ld6 65. Lxa5 g4+ 66. Kg2 1:0

Weblinks 
 Schachweltmeisterschaft 1963 bei Chessgames

1963
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schachwettbewerb in Moskau
Schachveranstaltung 1963